основная общеобразовательная школа № 3 — образовательное учреждение в городе Коломне (Московская область России). Располагается на Соборной площади напротив Ново-Голутвина Свято-Троицкого монастыря.

История 
В 1865 году на Соборной площади возведён двухэтажный корпус приходского соборного училища. Здание выполнено из красного кирпича в «русском стиле» и является последним из зданий, построенных на площади. В 1912 году преобразовано в трёхклассное училище. Именно этот год принято считать годом основания школы. В 1917 году в здании начала работу семилетняя школа для мальчиков. С 1954 года — средняя общеобразовательная школа № 3.

Начиная с 2001 года в школе действуют классы с углубленным изучением предмета «Основы Православной культуры». Преподаватели школы сотрудничают со священнослужителями Коломенского благочиния. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий ежегодно посещает школу по случаю начала учебного года. Несмотря на то, что углублённое изучение «Основ Православной Культуры» является факультативным, за 10 лет ни один родитель не просил освободить своего ребёнка от его посещения.

В 2020 году Основная Школа 3 стала Школой 7.

Выпускники Герои Социалистического Труда и Советского Союза 
 Константин Константинович Исаев — Герой Советского Союза
 Николай Иванович Дашков — Герой Социалистического Труда;
 Сергей Иванович Захаров — Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт школы

Школы, основанные в 1912 году
Школы Коломны
Образование в Коломне